Zelený Důl steht für folgende Orte in Tschechien:

 Zelený Důl (Brandov), Wüstung in der Gemeinde Brandov, Okres Most, Ústecký kraj
 Zelený Důl (Čistá), Weiler in der Gemeinde Čistá u Rakovníka, Okres Rakovník, Středočeský kraj